Термін Шартрез може відноситись до:
 Шартрез — відтінок жовто-зеленого кольору;
 Шартрез — французький лікер, який дав назву кольору;
 Шартрез — гірський хребет у південно-східній Франції;
 Гранд Шартрез — католицький монастир, який дав свою назву ордену Картузіанців;
 Шартрез — порода кішок, вдома з Середньовіччя.